Canter ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Canter († verm. 1472), Humanist
 Ernst Canter (1888–1956), deutscher Offizier und Feldflieger im Ersten Weltkrieg
 Jacob Canter (auch Jacobus; 1469–1529), Pfarrer, Dichter und Humanist
 Johannes Canter (1424–1497), Humanist und Astronom
 Johannes Canter der Jüngere († nach 1527), Humanist, Astrologe und Arzt
 Jonathan Canter (* 1965), US-amerikanischer Tennisspieler
 Karl Canter (1889–1979), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter 
 Kieran Canter, US-amerikanischer Schauspieler
 Willem Canter (1542–1575), niederländischer Philologe

Canter bezeichnet außerdem:
 in der Pferdedressur Canter, siehe Kanter
 den Mitsubishi Fuso Canter, ein Nutzfahrzeug der Daimler Truck AG.

Siehe auch:
 Kanter (Begriffsklärung)
 Kanther